jali (architectuur), een element uit de Indische bouwkunst
 Jali (Java), een plaats op Midden-Java (Indonesië)
 Jali (zanger), een Rwandees-Belgische zanger